Пэ — фамилия. Известные носители:
 Пэ, Генриетта ван (1692—1741) — художница XVIII века из северной части Нидерландов.
 Пэ Ёнджун (род. 1972) — южнокорейский актёр.
 Пэ Дуна (род. 1979) — южнокорейская актриса, модель и фотограф.
 Пэ Джухён (род. 1991) — южнокорейская певица, актриса, модель и телеведущая
 Пэ Су Джи (род. 1994) — южнокорейская певица, актриса, модель и MC.
См. также
ПЭ — Православная энциклопедия.